Тимелиевые, или кустарницы , — семейство птиц из отряда воробьинообразных.

Описание 

Семейство объединяет мелких и средних по величине птиц, внешне напоминающих дроздовых и славковых с короткими ступенчатыми крыльями, часто округлыми хвостами, сильными ногами. Большую часть времени тимелиевые проводят в зарослях, шмыгая по ветвям у поверхности и перебегая по земле. При этом птицы общаются друг с другом громкими свистами, писком и верещанием. Некоторые виды хорошо поют. Гнездо устраивают в кустах у земли. В кладке — 2—6 яиц однотонной окраски (голубоватой и зеленоватой), иногда с пятнами. Питаются ягодами, плодами, насекомыми, нередко также твердыми семенами, но есть и более специализированные: насекомоядные или плодоядные.

Большая часть видов свойственна тропической Азии и Африке.

Общая систематика тимелиевых пока еще разработана слабо из-за большого разнообразия и малой изученности большинства тропических представителей.

Классификация 
На июнь 2022 года семейство насчитывает 10 родов и 56 видов:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ранее к семейству тимелиевых относилось ещё около 40 родов, которые по результатам современных исследований теперь относятся к семействам: Arcanatoridae, Bernieridae, комичных тимелий (Leiothrichidae), усатых синиц (Panuridae), земляных тимелий (Pellorneidae), славковых (Sylviidae), ванговых (Vangidae), виреоновых (Vireonidae) и белоглазковых (Zosteropidae).

См. также 
 Короткоклювая тимелия

Примечания

Литература 
 
 
 
 

 
Семейства птиц